Ballongblommor (Nicandra) är ett släkte av potatisväxter. Ballongblommor ingår i familjen potatisväxter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Potatisväxter